CEV est un sigle qui désigner :
 Centre d'essais en vol, aujourd'hui DGA Essais en vol ;
 Crew Exploration Vehicle, de la NASA ;
 Confédération européenne de volley-ball ;
 Chemins de fer électriques veveysans, une entreprise de chemin de fer suisse, aujourd'hui Transports Montreux-Vevey-Riviera
 Cachet électronique visuel, permettant une lecture automatique des informations présentes sur la carte d'identité à partir de 2021 ;
 Conférence épiscopale vénézuélienne (ou plutôt précisément, ).

CEV est un code qui désigner :
 , Indiana, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports